Lefebvre (ook gespeld als Lefèbvre of Lefèvre) is een Franstalige achternaam, afgeleid van het oud-Franse woord voor smid: fèvre.

Het kan verwijzen naar:

Families 
 Lefebvre (Aalst), een Zuid-Nederlands adellijk geslacht
 Lefebvre (Bergen, Henegouwen), een Zuid-Nederlands adellijk geslacht

Personen
Urbanus Lefèbvre (1725-1792), een Frans missionaris
François Joseph Lefebvre (1755 - 1820), een Frans militair
Jules Joseph Lefebvre (1836-1911), Frans kunstschilder
Edmond Lefebvre du Prey (1866 - 1955 ), een Frans politicus 
René Lefebvre (1893 - 1976), een Belgisch politicus
André Lefèbvre (1894 - 1963), een Frans constructeur van auto's 
Henri Lefebvre (1901 – 1991), een Franse socioloog en filosoof
Marcel Lefebvre (1905 -1991), een Franse theoloog en bisschop
Jean Lefebvre (1919 - 2004), een Franse acteur
Jean Lefebvre (1893 - onbekend), een Belgisch atleet

Overig
Brouwerij Lefebvre, een bierbrouwerij in het Waals-Brabantse Quenast;
Lefèbvrebrug, een brug in Antwerpen;
Lefèbvredok, ook wel Afrikadok, een voormalig dok in de Antwerpse haven;
Rosseneu et Lefebvre, een historisch fietsenmerk.
Lefebvre (motorfiets), een Belgisch historisch motorfietsmerk

Zie ook
Lefèvre (doorverwijspagina)
Lefever (doorverwijspagina)
Lefebure

Franse achternaam